Stena Spirit beschreibt:

 Stena Spirit (Schiff, 1988), ein im Jahr 1987 gebautes Fährschiff der schwedischen Reederei Stena Line
 Stena Spirit, ein  Tanker von Stena Bulk, siehe Stena Bulk#Shuttle